Beaucaire est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Famille bourbonnaise de Beaucaire, dont François de Beaucaire de Péguillon

Ecrit de Napoléon 

 Le Souper de Beaucaire

Toponyme 

 Beaucaire (Gard), commune française de  (Beaucairois) située dans le Gard ;
 Beaucaire (Gers), commune française  de  (Beaucairiens) située dans le Gers ;
 Beaucaire (Tarn-et-Garonne), ancienne commune française de Tarn-et-Garonne, aujourd'hui intégrée à Lauzerte.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France